Захарино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена в 2 км к востоку от города Новосокольники.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 256 человека (2000 год).

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Первомайской волости в качестве её административного центра.

Захарино — малая родина Героя Российской Федерации (2000, посмертно) Дмитрия Викторовича Григорьева.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района